Aninoasa peut faire référence à :

 , plusieurs rivières ;
 Aninoasa, une ville roumaine ;
 Aninoasa, une commune ;
 Aninoasa, une commune ;
 Aninoasa, une commune ;
 Aninoasa, un village de la commune de Reci, comté de Covasna ;
 Aninoasa, un village de la commune de Glăvile, comté de Vâlcea.